Otto unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Eclipse:

  – cannoniera da 12 cannoni, varata nel 1797 e radiata nel 1802
  – brig da 4 cannoni, ex unità francese Venteux catturata nel 1803 e radiata nel 1807
  – brig da 12 cannoni, varato nel 1807 e radiato nel 1817
  – brig da 12 cannoni, varato nel 1819 e radiato nel 1863
  – sloop-of-war varato nel 1860 e radiato nel 1867
  – sloop-of-war varato nel 1867 e radiato nel 1888
  – incrociatore protetto della , varato nel 1894 e radiato nel 1921
  – cacciatorpediniere della classe E, varato nel 1934 e affondato per l'urto con una mina il 24 ottobre 1943